Die RCA Championships 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 18. bis 24. Juli 2006 in Indianapolis stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Stuttgart der Mercedes Cup und in Amersfoort die Dutch Open Tennis gespielt. Ersterer gehörte zur ATP International Series Gold, während die Turniere in Amersfoort und Indianapolis nur zur Kategorie der ATP International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der Lokalmatador Robby Ginepri, der dieses Jahr als Setzlistenvierter im Halbfinale gegen Andy Roddick ausschied, gegen den er im Vorjahr noch gewonnen hatte. Im Finale schlug dann der Setzlistenerste James Blake Roddick (Nr. 2 der Setzliste) in drei Sätzen. Es war sein sechster Karrieretitel und der dritte Titel der Saison.
Im Doppel siegte die Paarung Paul Hanley und Graydon Oliver im Vorjahr, die dieses Jahr nicht erneut zusammen spielte. Nur Hanley spielte und das an der Seite von Kevin Ullyett, mit dem er im Halbfinale verlor. Sie verloren gegen Bobby Reynolds und Roddick, die sich auch im Finale gegen Paul Goldstein und Jim Thomas durchsetzten und ihren einzigen gemeinsamen Titel gewannen. Für Goldstein blieb es der einzige, für Roddick war es der dritte Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 am höchsten notierten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 575.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 600.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Indianapolis